Tepantitla kan syfta på:

 Tepantita de Ocoroni, ort, Sinaloa, Sinaloa, Mexico 
 Tepantitla, Hidalgo, ort, San Felipe Orizatlán, Mexico